Marinha — a marinha de guerra ou a totalidade das forças navais de um país
 Frota — quando se trata de navios de guerra
 Esquadra naval
 Exército — antigamente armada podia ser sinónimo de exército
 Armada (capoeira) — movimento de capoeira
 Armada (Michigan) — vila dos Estados Unidos no estado de Michigan

Ou ainda:
 Invencível Armada — esquadra reunida pelo rei Filipe II de Espanha para invadir a Inglaterra
 Adam "Armada" Lindgren   — jogador profissional de Super Smash Bros

Desambiguação